Die St. Petersburg Open 2007 waren ein Tennisturnier, welches vom 22. bis 28. Oktober 2007 in Sankt Petersburg stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2007 und wurde in der Halle auf Teppichbelägen ausgetragen. In derselben Woche wurde in Lyon der Grand Prix de Tennis de Lyon und in Basel die Davidoff Swiss Indoors Basel gespielt, welche genau wie die St. Petersburg Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Titelverteidiger im Einzel war der Kroate Mario Ančić, der dieses Jahr im Achtelfinale am Titelträger von 2004 Michail Juschny scheiterte. Im Finale setzte sich der Setzlistenzweite Andy Murray in zwei Sätzen gegen Fernando Verdasco (Setzliste Nr. 6) durch, wodurch Murray seinen dritten Titel der Karriere gewann.
Titelverteidiger im Doppel waren Simon Aspelin und Todd Perry, die in diesem Jahr nicht erneut zusammen antraten. Nur Perry spielte das Turnier und tat sich dafür mit dem Turniersieger von 2005 und Finalisten von 2006 Jürgen Melzer zusammen. Die beiden erreichten, an 4 gesetzt, das Finale, wo sie den Setzlistenersten Daniel Nestor und Nenad Zimonjić unterlagen. Melzer war damit dreimal im Folge ins Finale eingezogen. Dieses Mal waren sie an Position 2 gesetzt. Sie unterlagen den Setzlistenersten  in zwei Sätzen. Zusammen war es ihr zweiter gemeinsamer Titel. Für Nestor war es der 49. Titel, für Zimonjić der 18. Beide waren schon einmal in St. Petersburg erfolgreich gewesen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 975.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 1.000.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2007
Tennisturnier in Sankt Petersburg